«Mentiras verdaderas» puede referirse a:

Cine 
 Mentiras verdaderas (True Lies) (1994), película dirigida por James Cameron.
 Mentiras verdaderas (Lying In Wait) (2000), película dirigida por D. Shone Kirkpatrick.

Televisión 
 Mentiras verdaderas (2009-), programa de televisión venezolano emitido por RCTV.
 Mentiras verdaderas (2011-), programa de televisión chileno emitido por La Red.